Сбо́рная Эквадо́ра по футбо́лу () — представляет Эквадор на международных турнирах по футболу. Контролируется Эквадорской федерацией футбола. Долгое время сборная Эквадора наряду со сборной Венесуэлы считалась самой неудачной командой в Южной Америке, однако в последние десятилетия эта команда начала прогрессировать, четырежды пройдя квалификацию на чемпионат мира: в 2002 году в Японии и Южной Корее, в 2006 году в Германии, в 2014 году в Бразилии и в 2022 году в Катаре. Причем во втором случае эквадорцы смогли выйти из группы в 1/8 финала, где они проиграли сборной Англии, став последней командой, пропустившей гол от Дэвида Бекхэма в матче чемпионата мира. В апреле 2013 года сборная Эквадора поднялась на 10-е место в рейтинге ФИФА, высшее в своей истории.

По состоянию на 27 мая 2021 года в рейтинге ФИФА сборная занимает 52-е место.

Критики команды иногда приписывают её успехи сложности в акклиматизации для других команд при игре в Кито (на высоте 2600 метров над уровнем моря).

История 
Хотя в последнее время в игре сборной наблюдается заметный прогресс, в XX веке команде не удалось ничего добиться на международной арене.

Впервые Эквадор принимал участие в квалификации к чемпионату мира 1962, но не смог пройти Аргентину, потерпев поражение в двух матчах. Команда была близка к попаданию на чемпионат мира 1966 года, однако ей вновь не повезло в последних матчах. В отборочном турнире к чемпионату мира 2002 Эквадор сенсационно занял второе место, уступив лишь Аргентине и обойдя Бразилию на 1 очко. Агустин Дельгадо с 9 голами занял в списке бомбардиров 2-е место, уступив лишь аргентинцу Эрнану Креспо. В той команде лидерами были Алекс Агинага, Иван Кавьедес, Иван Уртадо и Улисес де ла Крус, а тренировал её колумбиец Эрнан Дарио Гомес. Хотя команда и не смогла на чемпионате преодолеть групповую стадию, ей удалось обыграть 1:0 достаточно крепкую сборную Хорватии, занявшую 3-е место на предыдущем чемпионате мира.

Неудачная игра на Кубке Америки 2004 в Перу привела к отставке Гомеса, которого сменил другой колумбиец, Луис Суарес. Он привёл команду к третьему месту в квалификационном раунде к чемпионату мира 2006. В Германии Эквадор вышел из группы, обыграв Польшу и Коста-Рику, а в 1/8 финала уступил Англии 0:1.

В 2007 году молодёжная сборная Эквадора впервые в своей истории выиграла Панамериканские игры.

Лучшим результатом сборной на Кубке Америки было 4-е место в 1993.

Выступления на чемпионатах мира 
 1930 по 1998 — не прошла квалификацию
 2002 — групповой этап
 2006 — 1/8 финала
 2010 — не прошла квалификацию
 2014 — групповой этап
 2018 — не прошла квалификацию
 2022 — групповой этап

Корея — Япония 2002 
Эквадор попал в группу G вместе с Мексикой, Италией и Хорватией.
 3 июня 2002: Италия 2:0 Эквадор
 8 июня 2002: Эквадор 1:2 Мексика
 13 июня 2002: Эквадор 1:0 Хорватия

Германия 2006 
Эквадор попал в группу A вместе с командами Германии, Польши и Коста-Рики, затем в 1/8 финала встретился с Англией.
 9 июня 2006: Польша 0:2 Эквадор (К. Тенорио, Дельгадо)
 15 июня 2006: Эквадор 3:0 Коста-Рика (Дельгадо, К. Тенорио, И. Кавьедес)
 20 июня 2006: Эквадор 0:3 Германия (Клозе 2, Подольски)
 25 июня 2006: Англия 1:0 Эквадор (Бекхэм)

Бразилия 2014 
Эквадор попал в группу E вместе со сборными Швейцарии, Франции и Гондураса.
 15 июня 2014: Швейцария 2:1 Эквадор
 20 июня 2014: Гондурас 1:2 Эквадор
 25 июня 2014: Эквадор 0:0 Франция

Катар 2022 
Эквадор попал в группу A вместе со сборными Катара, Сенегала и Нидерландов.
 20 ноября 2022: Катар 0:2 Эквадор
 25 ноября 2022: Нидерланды 1:1 Эквадор
 29 ноября 2022: Эквадор 1:2 Сенегал

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Густаво Альфаро для участия в матчах Чемпионата мира 2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 29 ноября 2022 года:

Известные игроки 

 Алекс Агинага
 Кристиан Бенитес
 Антонио Валенсия
 Эннер Валенсия
 Улисес де ла Крус
 Агустин Дельгадо
 Иван Кавьедес
 Фелипе Кайседо
 Эдисон Мендес
 Кристиан Нобоа
 Альберто Спенсер
 Карлос Тенорио
 Иван Уртадо
 Эдуардо Уртадо

Форма

Домашняя

Гостевая

Неиспользуемые номера 
После скоропостижной смерти Кристиана Бенитеса 29 июля 2013 года, Эквадорская федерация футбола приняла решение вывести из обращения номер, под которым он играл в сборной. Согласно заявлению президента федерации, Луису Чирибога, в память о Кристиане номер 11 больше не будет использоваться ни одним игроком сборной. Тем не менее, в связи с регламентом ФИФА, номер 11 пришлось вернуть в состав сборной на чемпионат мира 2014.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эквадорской федерации футбола
 Сборная Эквадора на сайте ФИФА

Эквадор